«Emilio Ramírez» - conjunto del nombre propio Emilio y el apellido Ramírez - puede referirse a:

Personajes 
 Emilio Ramírez Valiente (1878-1956), pianista y compositor murciano.
 Agustín Emilio Ramírez (1906-?), militar argentino de la Revolución del 43.